Pfieffe bezeichnet im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen (Deutschland)

 Pfieffe (Fulda), Zufluss der Fulda
 Pfieffe (Spangenberg), Stadtteil von Spangenberg